Alfio Lamanna (1939-2008), dirigente d'azienda e politico italiano 
Eugenio Lamanna, (n. 1989) calciatore italiano 
Eustachio Paolo Lamanna, (1885-1967) filosofo italiano
Francesco Lamanna, (n. 1946) politico italiano
Giovanni Lamanna, (1919-2007) avvocato e politico italiano 
Hugo Lamanna, (1913-1991) allenatore e calciatore argentino
Matteo Lamanna, (1710-1772) presbitero italiano 
Pablo Lamanna, (n. 1974) giocatore di calcio a 5 uruguaiano